Franzese peut faire référence à :

Personnalités 

 Daniel Franzese (1978- ), acteur américain
  (1981- ), gardien de football italien,
  (1917- ), criminel italo-américain,
 , criminel italo-américain, fils de John,
 Michael Franzese (1951- ), criminel italo-américain, fils de John.
 , juriste américaine.